«Суд чести» — советский художественный фильм-драма 1948 года, снятый на киностудии «Мосфильм» режиссёром Абрамом Роомом по сценарию Александра Штейна. Премьера фильма состоялась 25 февраля 1949 года.

Фильм был удостоен Сталинской премии I степени (1949). В 1949 году картина заняла в прокате третье место (15 миллионов 200 тысяч зрителей).

История создания фильма 
Фильм был создан в рамках идеологической кампании борьбы с космополитизмом, начавшейся в СССР в конце 1940-х годов. Сюжет фильма перекликается с делом, рассмотренным Судом чести по двум советским учёным — членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР Н. Г. Клюевой и её мужем профессором Г. И. Роскиным, создавшим препарат от рака — «КР» (круцин), а также из аналогичного процесса над президентом Белорусской академии наук генетиком А. Р. Жебраком.

Основой для сценария А. Штейн использовал свою пьесу «Закон чести», которая была рекомендована Политбюро ЦК ВКП(б) к экранизации в июне 1948 года. В аннотации к фильму отмечалось: «Фильм о борьбе с проявлениями низкопоклонства перед буржуазной наукой, о воспитании чувства высокого общественного долга, преданности интересам советского государства и о национальном достоинстве советских людей». Ещё до выхода фильма в прокат — 25 января 1949 — рецензия с выдержками из сценария была помещена в «Правде».

Выход фильма на экраны был стартом массовой кампании по борьбе с «безродными космополитами».

Сюжет 
Советские учёные-биохимики профессора Лосев и Добротворский сделали научное открытие, позволяющее эффективно бороться с болью. Находясь в научной командировке в США, учёные делятся результатами исследования с коллегами из США (на деле оказавшимися бизнесменами и разведчиками), опубликовав там статью о ещё не завершенном труде своего коллектива.

По возвращении учёные были подвергнуты критике. Однако учёные настаивали на том, что «наука не имеет границ» и что знание должно принадлежать всему человечеству. Возмущённая «идейной незрелостью» Добротворского, его решительно осуждает собственная жена.

В итоге учёные были осуждены за космополитизм и наказаны по решению Суда чести. Добротворский раскаивается в своём поступке.

Актёрский состав 

 Борис Чирков — Андрей Иванович Верейский, академик, генерал-лейтенант медицинской службы
 Антонина Максимова — Ольга Верейская, доцент, дочь академика
 Евгений Самойлов — Николай, учёный, жених Ольги Верейской
 Николай Анненков — Алексей Алексеевич Добротворский, профессор
 Ольга Жизнева — Татьяна Александровна Добротворская, доктор, жена профессора
 Николай Свободин — профессор Сергей Фёдорович Лосев
 Лидия Сухаревская — Нина Ивановна, жена профессора Лосева
 Василий Макаров — Кириллов, доцент
 Иван Переверзев — Иван Иванович Петренко, учёный, правая рука Добротворского, заведующий клиническим отделением
 Ирина Шаляпина-Бакшеева — Лидия Михайловна, ассистент Добротворского 
 Владимир Любимов — Кирилл Павлович Курчатов, заместитель министра здравоохранения
 Владимир Марута — Грушницкий
 Владимир Владиславский — Юрий Денисович Писаревский, академик
 Константин Хохлов — председатель Суда Чести
 Максим Штраух — Александр Александрович, председатель Правительственной комиссии
 Нина Шатерникова — Пушкова, машинистка из канцелярии института экспериментальной медицины
 Георгий Черноволенко — Вуд, американец
 Аркадий Цинман — Уилби, американец
 Семён Межинский — Картер, крупный американский учёный

Создатели фильма 
 Оператор — Александр Гальперин
 Композитор — Лев Шварц
 Художники — Михаил Богданов, Пётр Киселев
 Художник по костюму: Валентин Перелётов.

Награды 
 Сталинская премия I степени (1949)

Примечания

См. также 
 Суд чести

Ссылки 
 Докладная записка агитпропа ЦК М. А. Суслову о недостатках киносценария А. П. Штейна «Суд чести»
 Избранные сценарии советского кино, вып. 6, М., Госкиноиздат, 1950

Литература 
 

Фильмы СССР 1948 года
Фильмы Абрама Роома
Чёрно-белые фильмы СССР
Борьба с космополитизмом
Пропагандистские фильмы СССР